Stati Uniti d'America
 Grove City – census-designated place della Contea di Charlotte, Florida
 Grove City – città della Contea di Meeker, Minnesota
 Grove City – città della Contea di Franklin, Ohio
 Grove City – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania